Název Zlatý holky může mít více významů:
 Zlatý holky (film)
 Zlatý holky (hudební skupina)